Wingertsberg ist ein geographischer Name

von Orten:
 Wingertsberg (Bitburg), Ort im Stadtteil Stahl von Bitburg, Landkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Wingertsberg (Dietzenbach), Stadtteil von Dietzenbach, Landkreis Offenbach, Hessen, siehe Dietzenbach#Wingertsberg

von Bergen:
 Wingertsberg (Laacher Vulkane im Unteren Mittelrheingebiet),  hoher Berg im Laacher Kuppenland der Laacher Vulkane im Unteren Mittelrheingebiet, Mendig, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz, an dem sich ein Steinbruch und die durch Abbau entstandene Wingertsbergwand befindet
 Wingertsberg (Rhein-Ahr-Terrassen im Unteren Mittelrheingebiet),  hoher Berg im Oberwinterer Terrassen- und Hügelland der Rhein-Ahr-Terrassen im Unteren Mittelrheingebiet, Remagen, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Wingertsberg (Aachen), Berg im Stadtgarten Aachen (niedrigster der drei „Hausberge“ von Aachen), Nordrhein-Westfalen
 Wingertsberg (Mittelrheinisches Becken),   hoher Berg auf dem Wollendorf-Gladbacher Beckenhang des Mittelrheinischen Beckens, in Neuwied, am nordöstlichen Rand des Stadtteils Oberbieber, über dem Aubach­tal, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Wingertsberg (Nieder-Ramstadt), Berg in der Gemarkung Nieder-Ramstadt im Landkreis Darmstadt-Dieburg in Hessen

weiter von:
 Wingertsberg (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Wingertsberg bei Hüttingen, Naturschutzgebiet im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz